Löwl ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Löwl (Ferdinand Löwl von Lenkenthal; 1856–1908), deutsch-österreichischer Geograph und Hochschullehrer 
 Stefan Löwl (* 1974), deutscher Politiker (CSU)